Jabłowo – wieś kociewska w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Starogard Gdański
 Jabłowo – osada leśna kociewska w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Starogard Gdański

 Jabłowo – gromada
 Jabłowo – jezioro na Kociewiu, położone w gminie Starogard Gdański (powiat starogardzki, województwo pomorskie)
 Jabłowo – bocznica szlakowa i przystanek kolejowy w Jabłowie, w województwie pomorskim, w Polsce